Okruh může být:

doprava
 okruh k objíždění obce – v Česku označený dopravní značkou IP 1
 okružní křižovatka čili kruhový objezd – bezpečný způsob křížení silnic a cest
 automobilový, motocyklový, cyklistický závodní okruh respektive závodní dráha
 Zkušební okruhy – specializovaná technická zařízení respektive specializované dopravní stavby určené pro odzkoušení nových vozidel
 Železniční zkušební okruh Cerhenice 
 okružní jízda –  turistický či poznávací výlet po okolí nějakého místa
 letištní okruh – pomyslný obdélník v prostoru nad a v okolí letiště, do kterého je usměrňován pohyb letadel v jeho blízkosti

technika
 telekomunikační okruh 
 datový okruh 
 okružní pila – strojní zařízení, druh strojní pily

územní jednotka
 okruh (územní jednotka) 
 autonomní okruh – územněsprávní jednotka Ruské federace, viz Administrativní dělení Ruska
 federální okruh – seskupení federálních jednotek v Ruské federaci, viz Administrativní dělení Ruska
 okruhy v Srbsku – územní jednotka v Srbsku obdobná okresu
 vojenský okruh – správní jednotka užívaná ve vojenství
 Západní vojenský okruh – (v komunistickém Československu)
 Východní vojenský okruh – (v komunistickém Československu)
 vojenské okruhy SSSR 

matematika
 okruh (algebra) – algebraická struktura s operacemi sčítání a násobení

jiné 
 okruh působnosti – vymezení společenského prostoru, na který je možno nějak působit
 okruh ATP – skupina tenisových akcí respektive turnajů pořádaných ATP

Související články 
 Okrug
 Kruh (rozcestník)
 Kolo (rozcestník)

Externí odkazy